Го́вард Ча́рльз (, род. 6 сентября 1983, Лондон, Англия) — британский театральный, телевизионный и киноактёр. Наиболее известен по роли Портоса в британском телесериале «Мушкетёры».

Ранняя жизнь и образование 
Чарльз учился в колледже Кингстон () в Британии.

Он посещал Лондонский драматический центр () и был отмечен несколькими наградами.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Великобритании